«100 магнитоальбомов советского рока» — книга Александра Кушнира о рок-музыке в СССР с подробной информацией и историей создания ста избранных магнитоальбомов, по мнению автора. Одна из наиболее популярных рок-энциклопедий по цитированию в научных работах о советском роке. В основу книги легли многочисленные интервью с музыкантами и людьми, участвовавшими в записи альбомов, писателями, фотографами и художниками. Книга имела большой успех и множество положительных отзывов.

Полное название: «100 магнитоальбомов советского рока. 1977—1991: 15 лет подпольной звукозаписи»

Содержит около 400 страниц и 500 иллюстраций.

100 альбомов

1977 
 Юрий Морозов — Свадьба кретинов

1978 
 Машина Времени — День рождения
 БГ + Майк — Все братья — сёстры

1979 
 Воскресение — Воскресение 1

1980 
 Майк — Сладкая N и другие
 Сонанс — Шагреневая кожа
  — I 80

1981 
 Мифы — Дорога домой
 Аквариум — Треугольник
 Воскресение — Воскресение 2
 Жёлтые почтальоны —

1982 
 Урфин Джюс — 15
 Трек — Трек III
 Мухомор — Золотой диск
 Футбол — Футбол
 Пикник — Дым
 Кино — 45
 Аквариум — Табу
 Майк — LV
 Выход — Брат Исайя

1983 
 ДДТ + Рок-сентябрь — Компромисс
 Юрий Лоза + «Примус» — Путешествие в рок-н-ролл
 ДК — Лирика
 Центр — Стюардесса летних линий
 Зоопарк — Уездный город N
 Чернавский—Матецкий — Банановые острова
 Аквариум — Радио Африка
 Странные игры — Метаморфозы
 Мануфактура — Зал ожидания
 Трубный зов — Второе пришествие

1984 
 Браво — Браво
 ДДТ — Периферия
 Поезд ушёл — …В замочную скважину
 Отряд имени Валерия Чкалова — ВВС
 Час пик —  Рэп
 Крематорий — Крематорий II
 Жёлтые почтальоны — 
 Центр — Чтение в транспорте
 Кино — Начальник Камчатки
 Аквариум — День Серебра

1985 
 ДК — Дембельский альбом
 Театр — Папы нет дома
 Ария — Мания величия
 Облачный край — Стремя и люди
 Наутилус Помпилиус — Невидимка
 ДДТ — Время
 Алиса — Энергия
 Бэд Бойз — Гимн (Посвящение ДК и ОК)
 Вова Синий и «Братья по разуму» — Хали-гали

1986 
 Наутилус Помпилиус — Разлука
 Александр Башлачёв — Вечный пост
 Стереозольдат — Асфальт
 Вежливый отказ — Опера
 Николай Коперник — Родина
 Проходной двор — Блюз в 1000 дней
 Аквариум — Дети Декабря
 Ноль — Музыка драчёвых напильников

1987 
 Оберманекен — Прикосновение нервного меха
 Калинов мост — Калинов мост
 Чайф — Дерьмонтин
 Настя — Тацу
 Апрельский марш — Музыка для детей и инвалидов
 Водопад — Первый всесоюзный панк-съезд
 Телевизор — Отечество иллюзий
 Гражданская оборона — Мышеловка
 Восточный синдром — Студия-13

1988 
 Чёрный Лукич — Кончились патроны
 Инструкция по выживанию — Конфронтация в Москве
 Великие октябри — Деклассированным элементам
 Кока (Николай Павлович Катков) — Шизазой (Наша Эра)
 Звуки Му — Простые вещи
 Крематорий — Кома
 Ночной проспект — Кислоты
 Чистая любовь — Московские чувства
 Александр Лаэртский — Пионерская зорька
 Комитет охраны тепла — Зубы
 АукцЫон — Как я стал предателем
 Агата Кристи — Второй фронт
 Кино — Группа крови
 ДК — Непреступная забывчивость

1989 
 Петля Нестерова — Кто здесь?
 Коллежский Асессор — Колл.Ас.
 Вопли Видоплясова — Танці
 Раббота Хо — Репетиция без оркестра
 Товарищ — Что угодно, как угодно
 Гражданская оборона — Русское поле экспериментов
 Цыганята и Я с Ильича — Гаубицы лейтенанта Гурубы

1990 
 Коммунизм — Хроника пикирующего бомбардировщика.
 Миссия: антициклон — С миссией в Москве.
 Ник + «Лолита» — Московские каникулы.
 Неоретро — Грубые удовольствия для тонких натур.
 До мажор — Ноэма.
 Егор и опизденевшие — Прыг-скок.
 Хуй забей — Не зассал.

1991 
 Принцип неопределённости — При попытке к бегству
 Ivanov Down — Best Urban Technical Noises
 Колибри — Манера поведения
 Хроноп — Легче воды
 Стук бамбука в XI часов — Лёгкое дело холод
 Казма-казма — Пляски трубадуров

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интервью о книге с Александром Кушниром — на сайте «Аквариум. Справочник»

 
Русский рок
Книги о музыке
Списки:Музыка
Рок-музыка в СССР
Рок-альбомы